Djègbè – arrondissement del Benin nel dipartimento delle Colline
Djègbè – arrondissement del Benin nel dipartimento di Zou